Jim Cummins ist der Name folgender Personen:
* Jim Cummins (Pädagoge) (* 1949), kanadischer Pädagoge
 Jim Cummins (Eishockeyspieler) (James Stephen Cummins; * 1970), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Jim Cummings (James Jonah Cummings; * 1952), US-amerikanischer Synchronsprecher